Amoura steht für:

 Amoura (Algerien), eine Ortschaft in Algerien

Amoura ist der Familienname folgender Personen:

 Mohamed El Amine Amoura (* 2000), algerischer Fußballspieler